Termenul „sistem” se poate referi la:
 Sistem abstract, sistem în care este vorba de idei, legi/reguli, acțiuni
 Sistem critic, sistem care ar trebui să funcționeze permanent la anumiți parametri prestabiliți.
 Sistem autonom, sistem independent sau bine delimitat de altele
 Sistem dinamic, sistem în care o schimbare survenitǎ într-o parte a lui are influențe și în celelalte.
 Sistem deschis, sistem care influențează, respectiv este influențat de alte sisteme prin schimb de materie și energie, altfel spus, un sistem care interacționează material-energetic cu mediul exterior lui.
 Sistem închis, sistem care nu face cu mediul ambiant schimb de materie, ci doar de energie.
 Sistem inteligent, sistem din domeniul „inteligenței artificiale”.
 Sistem izolat, (practic imposibil), teoretic - un sistem ce nu face schimb nici de materie și nici de energie cu mediul ambiant, deci care nu interacționează material-energetic cu alte sisteme.
Sisteme în diverse domenii specifice:

În matematică 
 Sistem axiomatic
 Sistem de ecuații
 Sistem de coordonate
 Sistem de numerație
 Sistem de numerație binar 
 Sistem de numerație zecimal 
 Sistem hexazecimal
 Numerația cretană
 Numerația greacă
 Cifre romane
 Cifre arabe
 Cifre armenești

În fizică 
 Sistem fizic, o parte mai mică sau mai mare din Universul Fizic selectat pentru analiză sau/și cercetare.
 Sistem atomic
 Sistem de forțe
 Sistem de referință, grup de obiecte, considerate în stare de repaus, față de care se raportează mișcările altor corpuri.
 Sistem de puncte materiale, model fizic pentru studiul mișcării unui ansamblu de corpuri.
 Sistem de măsurǎ
 Sistem de unități
 Sistemul internațional de unități
 Sistemul CGS de unități
 Sistemul MKfS de unități
 Sistemul anglo-saxon de unități
 Sistem de cristalizare

În astronomie 
 Sistem planetar, un sistem de corpuri cerești nestelare (care nu sunt sori), care gravitează în jurul unei stele (soare). Sistemul planetar din care face parte Pământul gravitează în jurul Soarelui (stea), include planetele solare (Mercur, Venus ș.a.m.d.) și este cunoscut sub denumirea de "Sistemul solar".
 Sistemul solar ce include soarele, planetele și spațiul cosmic în care ele evoluează.
 Sistem stelar este un grup de aștri oarecare din Universul Cosmic, care este ales pentru studiu, analiză, cercetare. 
 Sistem cosmic
 Sistem binar (astronomie)

În chimie 
 Sistem chimic
 Sistemul periodic al elementelor, tabel ce cuprinde toate elementele chimice

În informatică 
 Sistem informatic
 Sistem de calcul, un sistem format din calculator definit ca hardware și programe de calcul definite generic drept software
 Sistem de fișiere 
 Sistem de gestiune a bazelor de date 
 Sistem de operare
 Sistem de operare în timp real (în real-time)
 Sistem de exploatare a datelor
 Sistem de interconectare 
 Sistem expert
 Sistem binar (sistem de numerație binar)
 Sistem autonom (Internet)
 Sistem multi-agent

În lingvistică 
 Sistem de scriere
 Sistem gramatical - constituit din regulile/legile sintactico-morfologice ale unei limbi

În biologie și medicină 
 Sistem biologic
 Sistem de clasificare Anatomo Terapeutico Chimică a medicamentelor
 Sistem nervos 
 Sistem nervos autonom 
 Sistem nervos central 
 Sistem nervos parasimpatic 
 Sistem nervos periferic 
 Sistem nervos simpatic 
 Sistem nervos somatic
 Sistemul osos
 Sistemul digestiv la păsări

În tehnică 
 Sistem tehnic 
 Sistem de cinema
 Sistem digital
 Sistem electric 
 Sistem energetic (electric)
 Sistem electronic
 Sistem de acționare hidraulică
 Sistem de navigație 
 Sistem pneumatic
 Sistem de încălzire, sistem calorifer, sistem calorific.
 Sistem de răcire, sistem refrigerent
 Sistem de transport

În politică și administrație publică 
 Sistem politic
 Sistem de administrație publică
 Sistem de vot sau electoral 
 Sistem parlamentar 
 Sistem prezidențial
 Sistem monopartit, Sistem monopartid
 Sistem monarhic
 Sistem monarhic constituțional
 Sistem monarhic absolutist 
 Sistemul politic al Uniunii Europene 
 Sistem social

În istorie 
 Sistemul celor trei epoci 
 Sistemul capitalist
 Sistemul feudal
 Sistemul primitiv
 Sistemul sclavagist
 Sistemul socialist

Nume proprii 
 Sistem, o formație românească de muzică

Vezi și 
 Teoria sistemelor
 Teoria sistemelor (Luhmann)
 Teoria generală a sistemelor